Вълев може да се отнася за:
 Димитър Вълев (1885-1967), български политик
 Димо Вълев (?), български футболист
 Мариан Вълев (р. 1968), български актьор
 Матвей Вълев (1902-1944), български писател
 Николай Вълев (р. 1990), български футболист